Pułki artylerii noszące numer „21”:

Wojska Polskiego:
21 Pułk Artylerii Polowej (II 1921 – XII 1931 21 Pułk Artylerii Lekkiej (I 1932 – 1939)
21 Zapasowy Pułk Artylerii (1944 – IX 1945)
21 Pułk Moździerzy (1951 – VI 1953)

Austro-węgierskie:
 21 Pułk Armat Polowych Austro-Węgier